Witzany ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Witzany (1890–1949), österreichischer Politiker
 Günther Witzany (* 1953), österreichischer Philosoph
 Hans Witzany (1881–1955), österreichischer Politiker
 Rudolf Witzany (1911–1945), sudetendeutscher Redakteur und Schriftsteller 
 Walter Witzany (* 1943), österreichischer Radiomoderator

Siehe auch:
 Wizany